Ruiz Díaz ist der Familienname folgender Personen:

 Gustavo Ruiz Díaz (* 1981), argentinischer Fußballspieler 
 Haibrany Ruiz Díaz (* 1992), uruguayischer Fußballspieler
 Lucas Ruiz Díaz (* 1990), argentinischer Fußballspieler
 Rubén Ruiz Díaz (* 1969), paraguayischer Fußballspieler 
 Sebastián Ruiz Díaz (Jonathan Sebastián Ruiz Díaz San Emeterio; * 1993), uruguayischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Diaz Ruiz